Infiniti QX56 — veículo SUV grande, fabricado pela Infiniti, desde 2004 até a atualidade
 Infiniti JX — crossover médio, da Infiniti, lançado em 2012 como Infiniti JX e renomeado para QX60 em 2013

Desambiguações de veículos